Clason ist der Name folgender Personen:

 Charles R. Clason (1890–1985), US-amerikanischer Politiker
 Curt Meyer-Clason (1910–2012), deutscher Schriftsteller und Übersetzer
 Hugo Clason (1865–1935), schwedischer Segler
 Isak Gustaf Clason (1856–1930), schwedischer Architekt
 Octavius Clason (1843–1875), deutscher Althistoriker und Klassischer Philologe
 Synnöve Clason (* 1938), norwegische Professorin für Germanistik

Siehe auch:
 Classon